Червоные Партизаны — название населённых пунктов на Украине:

 Червоные Партизаны — до 2016 года название села Володькова Девиця в Носовском районе Черниговской области.
 Червоные Партизаны — до 2016 года название села Новые Броды в Менском районе Черниговской области.